Hala Targowa przy ul. Kolejowej we Wrocławiu
 Hala Targowa przy ul. Piaskowej we Wrocławiu